Korkis kan syfta på följande platser:

Estland 

 Korkis, Estland, Harjumaa,

Finland 

 Korkis, Finland, Åboland,

Se även
Korkio